

Toponymes

France 
 Le Passage, commune française de l'Isère ;
 Le Passage, également appelé Le Passage d'Agen, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Les passages couverts de Paris, ensemble de voies tracées au milieu des immeubles, abritant le plus souvent des galeries commerciales.

Russie 
 Le Passage, arcade commerciale à Saint-Pétersbourg.

Œuvres

Cinéma 
 Le Passage, film réalisé par René Manzor en 1986, avec pour acteur principal Alain Delon ;
 Le Passage, court métrage français réalisé en 1965 par Cécile Decugis.

Télévision 
 Le Passage, épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.

Littérature 
 Le Passage, roman de Jean Reverzy publié en 1954 ;
 Le Passage, roman jeunesse de Louis Sachar publié en 1998 ;
 Le Passage, manga one shot de Kita Konno ;
 Le Passage, roman de Justin Cronin publié en français en 2011.

Musique 
 Le Passage,  de la chanteuse Jenifer, sorti en 2004.

Entreprise 
 Éditions Le Passage, maison d'édition française.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France